KDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di N'dende (Gabon)